Barnes Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Barnes Township (Arkansas)
 Barnes Township (Iowa)
 Barnes Township (Kansas)
 Barnes Township (North Dakota)